Der IIHF Continental Cup 1997 war die erste Austragung des von der Internationalen Eishockey-Föderation IIHF ausgetragenen Wettbewerbs. Die Finalrunde wurde vom 26. bis 28. Dezember 1997 in Tampere, Finnland ausgetragen. 

Ein Finalrundenteilnehmer war gesetzt, der gastgebende Verein Ilves Tampere. Die drei weiteren Finalteilnehmer wurden in drei Qualifikationsrunden ermittelt.

Teilnehmer 

Insgesamt nahmen 42 Mannschaften aus 26 Nationen teil.

Erste Runde 

Die Partien der ersten Runde wurden zwischen dem 19. und 21. September 1997 an fünf Spielorten ausgetragen. Die fünf Turniersieger qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe A 

Die Spiele der Gruppe A fanden im ungarischen Székesfehérvár statt. Dabei setzte sich die gastgebende Mannschaft, Alba Volán Székesfehérvár, mit zwei Siegen durch.

Gruppe B 

Die Spiele der Gruppe B wurden im slowenischen Jesenice ausgetragen. Der Sieger des Turniers wurde der polnische Verein KS Unia Oświęcim mit zwei Siegen.

Gruppe C 

Die Spiele der Gruppe C wurden in Belgrad, der Hauptstadt der Bundesrepublik Jugoslawien, ausgetragen. Sieger des Turniers wurde der ungarische Vertreter, Dunaferr Dunaújváros, mit zwei Siegen.

Gruppe D 

Die Spiele der Gruppe D wurden im lettischen Riga ausgetragen. Dabei setzten sich die Gastgeber von Juniors Riga mit zwei Siegen und einem Unentschieden aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Tiwali Minsk durch.

Gruppe E 

Die Spiele der Gruppe E fanden im rumänischen Miercurea Ciuc statt. Der gastgebende Verein, der SC Miercurea Ciuc, setzte sich mit drei Siegen klar gegen die Konkurrenz aus Jerusalem durch.

Zweite Runde 

Die Partien der zweiten Runde wurden zwischen dem 10. und 12. Oktober 1997 an sechs Spielorten ausgespielt.

Gruppe F 

Die Spiele der Gruppe F wurden im dänischen Herning ausgetragen. Sieger des Turniers wurde Vålerenga IF Oslo aus Norwegen mit zwei Siegen und einem Unentschieden.

Gruppe G 

Die Spiele der Gruppe G fanden im niederländischen Nijmegen statt. Dabei setzten sich die Trondheim Black Panthers mit zwei Siegen und einem Unentschieden durch.

Gruppe H 

Die Spiele der Gruppe H wurden im slowenischen Ljubljana ausgetragen. Dabei setzten sich der Klagenfurter EC mit zwei Siegen und einem Unentschieden durch.

Gruppe J 

Die Partien der Gruppe J wurden im polnischen Nowy Targ ausgetragen. Dabei konnte sich der gastgebende Klub, Podhale Nowy Targ, mit drei Siegen klar durchsetzen und erreichte damit das Halbfinale.

Gruppe K 

Das Turnier der Gruppe K, das im estnischen Tartu stattfand, gewann der lettische Vertreter, die Juniors Riga, mit zwei Siegen und einem Unentschieden.

Gruppe L 

Die Partien der Gruppe L wurden im russischen Magnitogorsk ausgetragen. Dabei setzte sich der gastgebende HK Metallurg Magnitogorsk mit zwei Siegen durch und erreichte damit das Halbfinale.

Halbfinale 
Die Partien des Halbfinales vom 14. bis 16. November 1997 an drei Spielorten ausgetragen. Die Sieger der einzelnen Gruppen zogen in das Finale ein.

Gruppe M 

Die Spiele der Gruppe M wurden in Berlin ausgetragen. Dabei setzte sich der gastgebende Verein, die Eisbären Berlin, mit drei Siegen durch.

Gruppe N 

Die Spiele der Gruppe N wurden in Klagenfurt ausgetragen. Dabei setzte sich der VSŽ Košice mit zwei Siegen und einem Unentschieden durch.

Gruppe O 

Die Spiele der Gruppe O wurden im belarussischen Nawapolazk ausgetragen. Dabei setzte sich Salawat Julajew Ufa mit drei Siegen durch und zog ins Finalturnier ein.

Finale 

Das Finalturnier des IIHF Continental Cup fand vom  26. bis 28. Dezember 1997 im finnischen Tampere statt. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden setzte sich der slowakische Erstligist TJ VSŽ Košice gegen die Konkurrenz durch und war damit erster Sieger des Continental Cups.

Teilnehmende Mannschaften:

Ergebnisse

Auszeichnungen

Weblinks

Quelle 

1997
Eishockeyveranstaltung 1997